Kristian Hoem Sørli (Trondheim, 1976. augusztus 8. –) norvég labdarúgóhátvéd.

Források 
Kristian Sørli adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1976-ban született személyek
Élő személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Rosenborg labdarúgói
Az IK Start labdarúgói
A Viking labdarúgói
A Strømsgodset labdarúgói
A Stavanger IF labdarúgói
A Ranheim Fotball labdarúgói
A Strindheim IL labdarúgói